Црква Светог Антуна може бити:

 Црква Светог Антуна Падованског (Београд), римокатолички храм у Београду
 Црква Светог Антуна у Петроварадину, бивши старокатолички и западноправославни храм у Петроварадину

Види још 
 Црква (вишезначна одредница)